Wu Yi  – władca Chin z dynastii Shang (12-ty wiek p.n.e.)
 Wu Yi – chiński dowódca wojskowy (3 wiek n.e.)
 Wu Yi – chińska polityk, wicepremier
 Wu Yi – hongkoński piosenkarz
 Wu Yi – chiński panczenista